

Patronymes 

 André Masson (1900-1986), bibliothécaire français ;
 André Masson (1896-1987), peintre surréaliste français ;
 André Masson (1921-2011), ingénieur, concepteur des caméras sur les missions Apollo et ancien directeur adjoint de la société Angénieux ;
 André Masson (1950-), économiste français, directeur de recherche au CNRS, coauteur de livres avec Dominique Strauss-Kahn ;
 André-Aleth Masson (1919-2009), peintre, sculpteur, céramiste et graveur français.

Toponymes 

 place André-Masson, dans le  de Paris, en l'honneur du peintre André Masson ;
 square de la place André-Masson, sur la place du même nom.